Zoran Janković ist der Name folgender Personen:

*Zoran Janković (Wasserballspieler) (1940–2002), jugoslawischer Wasserballspieler
 Zoran Janković (Politiker) (* 1953), slowenischer Manager und Politiker
 Zoran Janković (Fußballspieler) (* 1974), serbisch-bulgarischer Fußballspieler